

Toponyme 
 Bozo, une commune du Burkina Faso.

Patronyme 

 Dominique Bozo (1935-1993), animateur d'institutions culturelles ;
 Frédéric Bozo, historien français ;
 Pierre-Antoine Bozo (né en 1966), évêque de Limoges ;
 Pierre-Jean Bozo, ancien directeur de la publication du journal gratuit 20 minutes.

Autres 
 Les Bozos, ethnie de pêcheur, sur les rives du fleuve Niger.
 Le bozo est une langue parlée au Mali.
 Bozo le clown est un personnage de livres et de films.
 Les Bozos était un regroupement d'auteurs-compositeurs-interprètes québécois formé en 1959.
 Bozo (périodique), bande dessinée.
 Bozo signifie aussi incompétent.